Radford (Midlands Ocidentais) - na Coventry, Midlands Ocidentais, Inglaterra
Radford (Nottinghamshire) - localidade na Nottingham, Nottinghamshire, Inglaterra
Radford (Oxfordshire) - localidade na Oxfordshire, Inglaterra
Radford (Somerset) - localidade na Bath and North East Somerset, Somerset, Inglaterra
Radford (Worcestershire) - localidade na Worcestershire, Inglaterra
Radford (Virgínia) - localidade na Virgínia, Estados Unidos
Albert Ernest Radford